La Third Division 1978-1979 è stato il 52º campionato inglese di calcio di terza divisione.

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1979-1980.
      Retrocesso in Fourth Division 1979-1980.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo la differenza reti.

Risultati

Tabellone

Voci correlate 

 First Division 1978-1979
 Second Division 1978-1979
 Fourth Division 1978-1979
 FA Cup 1978-1979
 Football League Cup 1978-1979
 Charity Shield 1979

Collegamenti esterni 

 
 
 

Calcio nel 1978
Calcio nel 1979
1978-1979